Nicomachus Flavianus ist der Name folgender Personen:

* Virius Nicomachus Flavianus (~334–394), römischer Schriftsteller und Politiker
 Nicomachus Flavianus (Präfekt) (bezeugt 382–432), dessen Sohn (genannt „der Jüngere“), Präfekt von Rom und Prätorianerpräfekt